Kaponig bezeichnet die geografischen Objekte:

 Kaponig (Gemeinde Obervellach), eine Streusiedlung in Kärnten
 Kaponigbach, ein Fließgewässer im Nationalpark Hohe Tauern in Kärnten
 Bahnhof Kaponig, ein ehemaliger Haltepunkt der Tauernbahn (bis 1999)
 Kaponig-Tunnel, Tunnel der Tauernbahn (seit 1996)
 Kaponig-Biwak, Biwakschachtel des Österreichischen Alpenvereins, Kärnten

Kaponig ist der Familienname von:
 Hermann Kaponig (* 1963), österreichische Militärperson